Welcome to the Jungle bezeichnet:

 Welcome to the Jungle (Lied), Lied der Gruppe Guns N' Roses
 Welcome to the Jungle (Film), US-amerikanischer Actionfilm (2003)
 Cannibals – Welcome to the Jungle, australisch-amerikanischer Abenteuerfilm (2007)
 Dschungelcamp – Welcome to the Jungle, US-amerikanische Filmkomödie (2013)